Ауэс, Карл Оскар (1883—1968) — немецкий шахматист; международный мастер (1950). Шахматный литератор, радиокомментатор.
 Ауэс, Херберт (1922) — немецкий шахматный композитор, гроссмейстер ФИДЕ (1989) и международный арбитр по шахматной композиции (1962).

См. также 
 АУЭС () — высшее учебное заведение в Алматы (Казахстан).